Isabel de Aragón (Dueñas, 2 de octubre de 1470-Zaragoza, 23 de agosto de 1498), fue la hija mayor de Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla,  princesa de Asturias en dos ocasiones, infanta de Castilla y Aragón y posteriormente reina consorte de Portugal.

Infancia 
Nació el 2 de octubre de 1470 en la localidad palentina de Dueñas, donde sus padres se habían refugiado en el Palacio de los condes de Buendía tras casarse en Valladolid en 1469 en contra de los deseos del rey Enrique IV. Este palacio pertenecía a Pedro Vázquez de Acuña, hermano del arzobispo de Toledo, Alonso Carrillo de Acuña, quienes habían apoyado la causa isabelina desde un primer momento, concertando su matrimonio con Fernando de Aragón. Además, el heredero del condado, Lope Vázquez de Acuña, se había emparentado con Fernando al contraer matrimonio con su tía Inés Enríquez de Quiñones.

Princesa de Asturias durante la guerra de sucesión castellana 
El 11 de diciembre de 1474 muere su tío materno, el rey Enrique IV de Castilla. Dos días después, el 13 de diciembre, su madre se autoproclama reina en la ciudad de Segovia. En febrero de 1475 se convocan las Cortes con el objetivo de que se le jurara fidelidad a la infanta como princesa de Asturias, título que le correspondía como primogénita de los reyes de Castilla siempre y cuando estos no tuvieran descendencia masculina.

En mayo de 1475, su prima Juana de Castilla, conocida como la Beltraneja, se casa con el rey  Alfonso V de Portugal. Juana sostiene que es la legítima heredera al trono y se proclama reina de Castilla, a pesar de las dudas que recaen sobre su origen paterno, ya que parte de la nobleza pensaba que su auténtico padre era Beltrán de la Cueva. Esto dio origen a un conflicto bélico conocido como guerra de sucesión castellana.

Las Cortes se celebran en abril de 1476, en la ciudad de Madrigal de las Altas Torres. En ellas se ratifica, delante del embajador napolitano, el acuerdo matrimonial de la princesa Isabel con el príncipe de Capua. Sin embargo, todo cambia el 30 de junio de 1478, cuando su madre da a luz a su hermano, Juan de Aragón. Al ser varón su hermano la desplazó en la línea sucesoria, no obstante, Isabel conservó el título de princesa de Asturias hasta el juramento de su hermano como príncipe de Asturias en 1480.

Aunque los reyes ansiaban un varón, la princesa  por ser la mayor y por parecérsele en carácter, gustos y actividades. En cuanto a la relación con su padre,  ya que

Princesa de Portugal 

Una vez asegurada la sucesión de los reinos hispanos, los Reyes Católicos deciden concertar uniones matrimoniales para sus hijas.

En 1479, se establece el matrimonio de Isabel con Alfonso, príncipe heredero de Portugal y único hijo superviviente del rey Juan II, a través de una de las cláusulas del Tratado de Alcáçovas (Tercerías de Moura). La reina lo eligió desoyendo las proposiciones de los reyes de Nápoles y Francia. Quería recompensar a Isabel pues, según testimonios coetáneos, la joven princesa nunca entendió por qué, siendo la primogénita y pudiendo reinar en Castilla una mujer, no siguió siendo heredera después del nacimiento del príncipe Juan. Isabel se traslada a Portugal, con la incertidumbre sobre cómo sería su futuro en su nuevo país. La princesa no deseaba en absoluto este enlace y, por ello, su madre quiso despedirse de ella con un fuerte repique de campanas para celebrar el enlace. La boda se celebra en la ciudad de Estremoz el 3 de noviembre de 1490. En el momento del enlace, Isabel contaba con veinte años recién cumplidos, mientras que el infante Alfonso tenía apenas 15. A pesar de esta diferencia de edad, desde el primer instante que se conocieron se enamoraron; así, lo que en un comienzo fue un matrimonio político terminó siendo una unión por amor.

La unión de Isabel y Alfonso fue feliz pero duró poco. El 13 de julio de 1491, el joven infante fallece a causa de una caída de caballo. Sin hijos y devastada por el dolor, Isabel se instala en Sevilla, desde donde ayudará a sus padres en asuntos del reino.

Reina de Portugal y princesa de Asturias 

Para demostrar el dolor que sentía por la muerte de su esposo, Isabel cortó su cabello, empezó a vestirse con una túnica arpillera (jerga) y a cubrirse con un espeso velo. Vivió silenciosamente, sumida en la oración. Adoptó el hábito de las hermanas clarisas y solicitó el permiso de sus padres para convertirse en monja, lo que fue negado. 

Isabel y Fernando deseaban casarla con el nuevo heredero al trono de Portugal, Manuel, que había conocido a la princesa Isabel en su breve estadía en Portugal y se sentía atraído por ella. La princesa viuda no deseaba esta unión.  

Hubiera preferido  dedicarse  a la oración y tomar los hábitos, pero no pudo resistir la presión de sus padres. En 1496, accede a casarse con Manuel I de Portugal, que ya era rey. Para acceder, impone la condición de que los judíos deben ser expulsados de Portugal. En primera instancia, el rey Manuel vaciló porque admiraba a los judíos por sus conocimientos y por los servicios financieros que aportaban a la Corona, pero luego accedió. El 13 de septiembre de 1497, los reyes y la princesa Isabel partieron de Medina del Campo hacia la ciudad fronteriza de Valencia de Alcántara para celebrar la boda el día 30. Poco después, Isabel entra en Portugal como reina consorte junto a su nuevo marido.

El 4 de octubre de 1497, muere su hermano Juan, príncipe de Asturias, convirtiendo a Isabel en heredera al trono de Castilla una vez más. Isabel y Manuel son convocados por los Reyes Católicos. Los reyes de Portugal llegan al Monasterio de Guadalupe el 7 de abril de 1498, siendo recibidos afectuosamente por el pueblo.

Muerte 
Sin embargo, desde su llegada, Isabel y Fernando se dieron cuenta de que la actitud de su hija no había cambiado. La reina de Portugal seguía tan sombría y ansiosa como lo había estado desde que había enviudado, es decir, que su segundo matrimonio no la había animado o afectado positivamente. Al momento de su regreso a Castilla, se encontraba embarazada de cinco meses. El 23 de agosto da a luz a un niño, que se llamó Miguel de la Paz. Una hora después del nacimiento de su hijo, Isabel murió. Este trágico suceso aconteció en las dependencias del Palacio Arzobispal de Zaragoza, en las estancias que en la actualidad componen el Museo Diocesano de Zaragoza. Actualmente, se encuentra enterrada en el convento de Santa Isabel de los Reyes en Toledo.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 

Reinas consortes de la Casa de Trastámara
Infantes de Aragón
Infantes de Castilla
Príncipes de Asturias
Reinas consortes de Portugal del siglo XV (con la casa de Avís)
Nobles de Palencia
Mujeres de la Edad Media en España
Fallecidos en Zaragoza
Fallecidas por parto
Nacidos en Dueñas
Españolas del siglo XV
Consortes de miembros de la casa de Avís